Richardson (Texas) — cidade do estado do Texas, Estados Unidos
 Condado de Richardson — condado do estado de Nebraska, Estados Unidos
 12530 Richardson — asteroide

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos